Mjörn kan avse:
Mjörn (sjö) – en insjö i Västergötland
Mjörn (ö) – en ö mellan Tjörn och Orust i Bohuslän